Volpi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Volpi (* 1962), italienischer Radrennfahrer
 Alessandro Volpi (1909–2009), italienischer Maler
 Alfredo Volpi (1896–1988), Brasilianischer Künstler
 Alice Volpi (* 1992), italienische Fechterin
 Demis Volpi (* 1985), argentinisch-deutscher Choreograph
 Fidenzio Volpi, italienischer Kapuziner
 Franco Volpi (Schauspieler) (1921–1997), italienischer Schauspieler
 Franco Volpi (1952–2009), italienischer Philosoph
 Giacomo Lauri-Volpi (1892–1979), italienischer Tenor

 Giuseppe Volpi (1877–1947), italienischer Unternehmer und Politiker
 Jorge Volpi (* 1968), mexikanischer Schriftsteller
 Luis Volpi (* 1920), uruguayischer Fußballspieler
 Primo Volpi (1916–2006), italienischer Radrennfahrer
 Sergio Volpi (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Tiago Volpi (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Volpiano Volpi (1559–1629), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Chieti und Bischof von Novara 

Volpi ist der Name folgender Orte:
 Volpi, Ortsteil der Gemeinde San Didero in der Provinz Turin, Italien

Siehe auch:
 Coppa Volpi, jährlich bei den Filmfestspielen von Venedig vergebener Darstellerpreis
 Giacomo Lauri-Volpi (1892–1979), italienischer Tenor